Віпсток — клин
 Віпсток Гілл — пагорб в Хусіке, Нью-Йорк